Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana che hanno battuto in finale Marcos Daniel e Iván Miranda 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Alejandro Hernández /  André Sá (primo turno)
 Santiago González /  Bruno Soares (quarti di finale)

 Bruno Echagaray /  Miguel Gallardo-Valles (primo turno)
 Mustafa Ghouse /  Orest Tereščuk (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2004